Ghost Rider – fikcyjna postać z komiksów Marvela
 Ghost Rider – komiks wydawnictwa Marvel
 Ghost Rider – film z 2007 roku, ekranizacja komiksów
 Ghost Rider 2 – film z 2012 roku,
 Ghost Rider – film z 1935 roku, western